Verdú ist der Name folgender Orte:
 Verdú (Lleida), eine Gemeinde in Katalonien

Verdú oder Verdu ist der Familienname folgender Personen:

 José Joaquín Moreno Verdú (* 1975), spanischer Fußballspieler, siehe Josico
 José María Sánchez-Verdú (* 1968), spanischer Dirigent und Komponist zeitgenössischer Musik 
 Maribel Verdú (* 1970), spanische Schauspielerin
 Mike Verdu (* 1964), US-amerikanischer Manager sowie Produzent und Autor von Computerspielen
 Sergio Verdú (* 1958), spanischer Informatiker